A Supercopa da Itália  de 2022 (com a marca EA Sports Supercup por motivos de patrocínio) foi a 35ª edição da competição. Foi um encontro do Derby della Madonnina entre o Milan , vencedores do campeonato da Série A de 2021–22 , e o Internazionale , vencedores da Coppa Itália de 2021–22 . Aconteceu no Estádio Internacional Rei Fahd, em Riade , na Arábia Saudita.

Participantes

Partida

Detalhes